Heldenstein, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren

Personen
 Frantz Heldenstein (1892-1975), Luxemburgs beeldhouwer
 Franz Heldenstein (1820-1907), Luxemburgs kunstschilder
 Huguette Heldenstein (1926), Luxemburgs beeldhouwer